Stintgraben ist ein geographischer Name in Brandenburg:

 Stintgraben (Klein Köriser See), östlicher Zufluss des Klein Köriser Sees bei Klein Köris, Gemeinde Groß Köris, Landkreis Dahme-Spreewald
 Stintgraben (Lehnitzsee) oder Stinegraben, nordöstlicher Zufluss des Lehnitzsees bei Lehnitz, Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel; Abfluss des Grabowsee (Oranienburg)
 Stintgraben (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet entlang des Stintgrabens bei Klein Köris